Юрт — колишня адміністративно-територіальна одиниця у землі Донських козаків та військова й кочова у народів євразійського степу.

Топонім 

 Юрт — річка в Криму, Україна.
 Юрт — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.

Див. також 
 Юрта